Le mot prestation peut faire référence à :
un service
un prestataire de services
une prestation sociale
une prestation compensatoire